Флаг Кременчуга утвержден 21 сентября 1991 года решением Кременчугского городского совета.

Описание 
Флаг Кременчуга представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:1, состоящее из трех горизонтальных полос — синей, белой и синей (соотношение 2:1:2). Флаг иллюстрирует географическое расположение города: белая полоса означает реку Днепр, которая протекает через Кременчуг.

См. также 

 Кременчуг
 Герб Кременчуга

Ссылки 
 Патентбюро

Флаги городов Полтавской области
Кременчуг